Чемпіонат Австрії 1989—1990 () — 79-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій другий титул чемпіона Австрії здобув Сваровскі-Тіроль.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1990
Австрія
Австрія
1989 в австрійському спорті
1990 в австрійському спорті